Il singolare dell'Open 13 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Marc Rosset era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Julien Boutter.

Evgenij Kafel'nikov ha battuto in finale 7–6 (7–5), 6–2 Sébastien Grosjean.

Teste di serie

  Magnus Norman (secondo turno)
  Evgenij Kafel'nikov (campione)
  Arnaud Clément (secondo turno)
  Sébastien Grosjean (finale)

 Cédric Pioline (quarti di finale) 
 Roger Federer (semifinali) 
 Marc Rosset (secondo turno) 
 Thomas Johansson (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open 13 2001
ATP Tour 2001